Se denomina curry tailandés a cualquiera de estos currys:
Curry amarillo
Curry verde
Curry rojo
Curry Massaman
Panang beef
 Curry Massaman

Curry
Gastronomía de Tailandia